Maranathakerk ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Maranathakerk (Amsterdam)
 Maranathakerk (Assen)
 Maranathakerk (Delft)
 Maranathakerk (Den Haag)
 Maranathakerk (Deventer)
 Maranathakerk (Dinteloord)
 Maranathakerk (Driebergen)
 Maranathakerk (Dubbeldam)
 Maranathakerk (Eindhoven)
 Maranathakerk (Ermelo)
 Maranathakerk (Foxhol)
 Maranathakerk (Hilversum)
 Maranathakerk (Katwijk)
 Maranathakerk (Nieuw Hoograven)
 Maranathakerk (Nijmegen)
 Maranathakerk (Rotterdam)
 Maranathakerk (Werkendam)
 Studentenkerk Maranatha (Tilburg)
 Maranathakerk (Bunschoten)

Siehe auch:
 Maranathakerkbuurt, ein Stadtbezirk in Hilversum